Оспитале́т, Оспиталéт-де-Льобрегáт (, часто просто ,  ,  ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Барселонес. Занимает площадь 12,49 км². Население — 257 057 (2012 г.).

История 
Первые упоминания о человеческих поселениях относятся к эпохе неолита; артефакты указывают на человеческое жилье возле реки Льобрегат. Найденные римские артефакты датируются 2-м веком до н. э., найденные похоронные украшения, изображающие голову Медузы, теперь хранятся в Археологическом музее Барселоны. Были найдены письменные свидетельства о Provençana (оригинальное название города), датируемые X-м веком. Нынешнее название происходит от названия церкви Santa Eulàlia de Provençana на каталонском языке, используемого паломниками в средние века. Город сохранял статус деревни до XIX века, но затем были построены первые текстильные фабрики, которые вызывали рост населения, и 15 декабря 1925 года, король Альфонсо XIII присвоил ему статус города. 1960-е и 1970-е годы вызвали второй бум прироста населения, за счёт иммиграции из бедных регионов Испании. В 80-е и 90-е годы город начал существенно преобразовываться и модернизироваться в культурном, экономическом и социальном значении.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 
 Portal oficial de Hospitalet de Llobregat (En catalán) 
 Reforma de la Gran Vía (En catalán) 
 Patrimonio histórico y artístico de Hospitalet de Llobregat (En catalán) 

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны